Opus vitae (łac. dzieło życia) – dzieło uznawane za najwybitniejsze w dorobku twórcy lub dzieło, któremu poświęcił on najwięcej czasu i pracy. Przykładem może być Boska komedia, która była opus vitae Dantego Alighieri.

Literaturoznawstwo